Фергана — топоним.

 Фергана — город в восточном Узбекистане на южном краю Ферганской долины.
 Фергана — историческая область в Узбекистане.
Фергана — информационное агентство
 Фергана — международный аэропорт города Фергана Республики Узбекистан.
 «Фергана» — многофункциональный стадион в городе Фергана Республики Узбекистан.
 Фергана (Давань) — древнее среднеазиатское государство, существовавшее с III в. до н. э., занимавшее центральную и восточную часть Ферганской долины.